Aimorés peut faire référence à
 Aimorés ou Aymorés, un peuple indigène du Brésil ;
 Aimorés, une municipalité dans l'État du Minas Gerais, au Brésil.